Kymo steht für:

 Kymo (Nereide), Nereide, in der Griechischen Mythologie eine von 50 Töchtern des Nereus und der Doris
 Kymo (Mythologie)
 Kymodoke
 Kymothoe

 in medizinischer Fachbegriffen die Wellenförmigkeit; siehe u. a. Röntgenkymographie

Siehe auch:
 Kymos, griechische Stadt in Phthiotis
 KIMO
 Kümo